Фёдор Ники́тин: Никитин, Фёдор Васильевич (1873—1937) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Никитин, Фёдор Михайлович (1900—1988) — советский актёр.
 Никитин, Фёдор Платонович (1845—1911) — директор лесного департамента министерства земледелия и государственных имуществ.
 Никитин, Фёдор Прокофьевич (1913—1979) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Фёдор Фёдорович (1908—1952) — Герой Советского Союза.